Jméno a příjmení Karel Erban má více nositelů:

 Karel Erban (diplomat) (1896–1969) – český diplomat a publicista
 Karel Erban (filolog) (1901–1982) – český filolog, pedagog a básník

Související články 
 Erban